УРП:

 Українська радикальна партія — історична українська партія, створена у 1890 році
 Українська Радикальна Партія — історична українська партія, створена у 1904 році
 Українська республіканська партія — сучасна політична партія.